Dans la mythologie grecque, Pélopia (en grec ancien ) peut désigner :
 Pélopia fille de Thyeste, une Atride ;
 Pélopia fille de Pélias, sœur d'Acaste ;
 Pélopia, mère de Cycnos, conçu avec Arès.